Hästestruten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hästestruten (Högsäters socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun,  (10,5 ha)
Hästestruten, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn